Druga hrvatska rukometna liga je predstavljala treći rang hrvatskog rukometnog prvenstva u sezoni 1995./96.

Ljestvice

Sjever

Istok

A grupa

B grupa

Doigravanje

Zapad

Jug

Izvori 
 Kruno Sabolić: Hrvatski športski almanah 1996/1997. Zagreb, 1997.

Poveznice 
 1.A HRL 1995./96.
 1.B HRL 1995./96.
 Hrvatski kup 1995./96.

1995-96
m-2